Neodontobutis är ett släkte av fiskar. Neodontobutis ingår i familjen Odontobutidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Neodontobutis